Ardivieja puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus albidus; o
 el nombre común de la planta Cistus crispus.
 el nombre común de la planta Cistus × laxus
 el nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
 el nombre común de la planta Halimium umbellatum
 el nombre común de la planta Ulex europaeus